Гэ — две китайские фамилии (кланы).

葛 — 1) царство времён династии Ся на территории нынешнего уезда Куйцю провинции Хэнань,

2) одна из разновидностей шёлковой ткани. 3) вьющееся растение. (вьетнамский — Cát, корейский — Каль).

戈 — гэ, китайский клевец, а также 62 иероглифический ключ.

Известные Гэ 
 Гэ Хун (кит. 葛洪, Gě Hóng, второе имя Чжичуань 稚川) (283—343) — китайский даосский учёный и алхимик, знаменитый своими энциклопедическими трактатами, которые завоевали большой авторитет. Даосская традиция считает Гэ Хуна святым бессмертным.
 Гэ Тинчжу, Павел

См. также 
 Сто фамилий
 Гэ